Cambroneras puede rerefirse a:
El nombre común de la planta Lycium barbarum.
El nombre común de la planta Lycium europaeum.
El nombre común de la planta '''''Lycium intricatum.